
Termin -{GTN}- ima više značenja.

 Genetički kod za valin
 Gliceril trinitrat